Хейди Лёке (; род. 12 декабря 1982 года, Тёнсберг) — норвежская гандболистка, линейный норвежского клуба «Вайперс» и сборной Норвегии. Олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира 2011 и 2015 годов, чемпионка Европы 2008, 2010, 2014 и 2020 годов. Одна из лучших линейных в истории мирового гандбола.

Биография

Клубная карьера 

Изначально Хейди увлекалась футболом. В возрасте 10 лет занялась гандболом, поступила в школу клуба «Рунар». В 2000 году вошла в состав клуба «Ларвик» на позицию линейной, однако успехов в клубе не добилась, отыграв два сезона во втором составе команды и став бронзовым призёром в чемпионате. Летом 2002 года перебралась в команду «Гьерпен», которая умудрилась вылететь на следующий сезон в низшую лигу, но вернулась на следующий год. Участвовала в Кубках обладателей кубков 2005/2006 и 2006/2007, в 2007 году прервала на время карьеру по причине беременности. По совету своего мужа Лёки перебралась в команду «Ольборг».

После возобновления карьеры Хейди доиграла сезон 2007/2008, вернувшись в «Ларвик» по окончании сезона. В сезоне 2008/2009 она выиграла чемпионат Норвегии, с 216 голами став лучшим бомбардиром первенства, а через год повторила успех, став лучшим бомбардиром снова (но уже с 204 голами). В сезоне 2010/2011 Хейди забила 221 гол и установила рекорд лиги (аналогичный ранее устанавливала Линн-Кристин Рьегельхут). Летом 2011 года она перешла в венгерский клуб «Дьёри ЭТО», успев в составе «Ларвика» выиграть чемпионат, кубок и Лигу чемпионов. В сезоне 2012/2013 ей в составе «Дьёри» покорились чемпионат и Лига чемпионов. В 2017 году Хейди Лёке вернулась в Норвегию, заключив контракт с клубом Стурхамар.

Карьера в сборной 
Хейди сыграла 118 игр и забила 402 гола. Дебютировала 7 апреля 2006. В том же году впервые попала в заявку на чемпионат Европы. Одерживала победы на чемпионатах Европы 2008 и 2010 годов (в 2010 году даже попала в символическую сборную), чемпионате мира 2011 (также попала в символическую сборную там) и Олимпийских играх 2012 года (также стала игроком символической сборной). Также стала серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года (и снова попала там в символическую сборную) и бронзовым призёром чемпионата мира 2009. В 2013 году на чемпионате мира в Сербии в 6 играх Хейди забила 21 гол, но Норвегия финишировала только 5-й. В июле Лёке объявила об уходе из сборной, но потом раздумала и вернулась в октябре. На чемпионате Европы 2014 года Хейди Лёке со сборной Норвегии одержала победу и завоевала третью золотую медаль европейских первенств, войдя также и в символическую сборную.

Личная жизнь 
Хейди родом из гандбольной семьи: её брат Франк и сестра Лизе также являются профессиональными игроками. Хейди дважды была замужем: первый раз за своим тренером Лейфом Гаутестадом (в браке у них в 2007 году родился сын Александр), развелась в 2010 году; второй раз за тренером Карлом Бёном, с которым рассталась в декабре 2012 года (Бён умер от рака в феврале 2014 года в возрасте 48 лет).

30 июня 2017 года родила сына Оскара от своего бойфренда Бьёрна Веструма Ульссона. Уже спустя шесть дней вернулась к тренировкам. Спустя 25 дней впервые приняла участие в тренировке своего нового клуба «Сторхамар». В декабре 2017 года принимала участие в чемпионате мира в Германии.

Достижения

Командные 
 Чемпионка Норвегии: 2008/09, 2009/10, 2010/11
 Обладательница Кубка Норвегии: 2008/09, 2009/10, 2010/11
 Чемпионка Венгрии: 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Обладательница Кубка Венгрии: 2011/12
 Победительница Лиги чемпионов: 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2020/21
 Олимпийская чемпионка: 2012
 Чемпионка мира: 2011
 Чемпионка Европы: 2008, 2010, 2014, 2020
 Вице-чемпионка Европы: 2012

Личные 
 Лучшая гандболистка мира: 2011
 Гандболистка года в Норвегии: 2009, 2010, 2011
 Лучший линейный Олимпийских игр (2): 2012, 2016
 Лучший линейный чемпионатов мира (2): 2011, 2015
 Лучший линейный чемпионатов Европы (3): 2010, 2012, 2014

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте клуба «Дьёр ЭТО» 
 Профиль на сайте ЕГФ 

Гандболисты Норвегии
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы мира по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Игроки ГК «Ольборг»
Игроки ЖГК «Дьёр»